Schakwitz bezeichnet

 Čejkovice u Znojma, Gemeinde im Okres Znojmo, Tschechien
 Šakvice, Gemeinde im Okres Břeclav, Tschechien